Raiffeisen Суперлига 2011/2012 — 13-й сезон чемпионата Косова, проходивший с 20 августа 2011 года по 6 июня 2012 года.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика лиги на rsssf.com

Чемпионат Косова по футболу
Косово